Нижче наведено список 294 муніципалітетів департаменту Верхня Савоя.

Верхня Савоя

Верхня Савоя